Пролив Сноу (Быстрый) — пролив в Тихом океане, отделяет остров Чирпой от острова Брат-Чирпоев (субархипелаг Чёрные Братья в средней группе Большой Курильской гряды). Соединяет Охотское море и Тихий океан.

Длина около 7 км. Минимальная ширина 3 км. Максимальная глубина свыше 500 м. Берег обрывистый, гористый.

В проливе выделяются мысы Сатаив, Лазурный (Чирпой), Самотуга, Семенова (Брат Чирпоев). На северном побережье пролива встречаются подводные и надводные камни. В южной части пролива расположены остров Морская Выдра и скала Отшельник.

В восточной части пролива сильное приливное течение.

Пролив назван в честь англичанина Генри Джеймса Сноу (1848—1915), который охотился у Курильских островов между 1873 и 1896 годами.

Берега пролива не заселены.

Пролив Сноу находится в акватории Сахалинской области.

Примечания 

Проливы Курильского городского округа